Grand Prix Kanady 1999 (oryg. Grand Prix Air Canada) – 37. Grand Prix Kanady, 31 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako szósta w sezonie 1999 po raz 21. na torze Circuit Gilles Villeneuve. W odbywającym się 13 czerwca 1999 roku wyścigu zwycięstwo odniósł Mika Hakkinen.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Kanada
1999
1999 w Kanadzie